Серге́й Ива́нович Вабище́вич (; 15 марта 1993) — бывший белорусский футболист, полузащитник.

Карьера 
Выступал за дубль брестского «Динамо», с 2011 года иногда проходил в основную команду.

В сезоне 2013 играл в основном за дубль, за основную команду провел на поле всего 7 минут. В сезоне 2014 вообще не появлялся на поле в основной команде, и в январе 2015 года оставил брестский клуб, завершив профессиональную карьеру.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Динамо-Брест»